Техніка
 Математичне забезпечення
 Програмне забезпечення
 Апаратне забезпечення

Військова справа
 Тилове забезпечення
 Оперативне забезпечення
 Бойове забезпечення військ